Клејборн има више значења:
 Округ Клејборн (Луизијана)
 Округ Клејборн (Мисисипи)
 Округ Клејборн (Тенеси)
 Клејборн (Луизијана)